Pihtije su srpsko jelo nalik na aspik. Uglavnom se prave od manje vrednog svinjskog mesa, u šta spadaju glava, kolenica i tetiva, ali postoje i varijante sa dodatkom dimljenog mesa. U Srbiji se služe kao deo obroka ili predjelo, mada se ponekad služe i kao glavno jelo.

Pored toga, pihtije se prave i od teleće glave i nogu, goveđih nogu i ribe. Spremanje odnosno kuvanje traje 4—5 sati, a dodaju se i lovorov list, zrna bibera, koren peršuna, paškanata, šargarepe, crni i beli luk, čak i kolutovi tvrdo kuvanih jaja radi dekoracije.

Reference 

Храна